Сільвія Фаріна-Елія була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Єлену Докич з рахунком 6-4, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2002